Władysław Koziełł-Poklewski (1866–1921) – polski inżynier, generał podporucznik Wojska Polskiego
 Władysław Poklewski-Koziełł (1905–1940) – polski inżynier rolnik, kawaler Virtuti Militari i ofiara zbrodni katyńskiej